Il singolare maschile del torneo di tennis Cincinnati Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Manuel Orantes 5-7, 6-3, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1973